

Miejscowości w USA 
 Milton – miejscowość w stanie Delaware, w hrabstwie Sussex
 Milton – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Santa Rosa
 Milton – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Fulton
 Milton – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Pike
 Milton – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Wayne
 Milton – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Van Buren
 Milton – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Trimble
 Milton – jednostka osadnicza w stanie Kansas, w hrabstwie Sumner
 Milton – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii Lafayette
 Milton – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
 Milton – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Strafford
 Milton – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Strafford
 Milton – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga
 Milton – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga
 Milton – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork w hrabstwie Ulster
 Milton – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Caswell
 Milton – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cavalier
 Milton – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Northumberland
 Milton – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Chittenden
 Milton – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Chittenden
 Milton – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Pierce
 Milton – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Cabell
 Milton – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Buffalo
 Milton – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock
 Milton – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock

Gminy w USA 
 Milton (ang. Milton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie DuPage
 Milton (ang. Milton Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jefferson
 Milton (ang. Milton Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Butler
 Milton (ang. Milton Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Marion
 Milton (ang. Milton Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
 Milton (ang. Milton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Antrim
 Milton (ang. Milton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Cass
 Milton (ang. Milton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Dodge
 Milton (ang. Milton Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Strafford
 Milton (ang. Milton Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga
 Milton (ang. Milton Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Caswell
 Milton (ang. Milton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ashland
 Milton (ang. Milton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Jackson
 Milton (ang. Milton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Mahoning
 Milton (ang. Milton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wayne
 Milton (ang. Milton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wood
 Milton (ang. Milton Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Chittenden
 Milton (ang. Milton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Buffalo
 Milton (ang. Milton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock

Miejscowości w Wielkiej Brytanii 
 Milton – wieś w West Dunbartonshire w Szkocji
 Milton – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Milton – miejscowość w Kumbrii (Anglia) 
 Milton – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Milton – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Milton – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Milton – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Milton – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
 Milton – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Milton – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Milton – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)
 Milton – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Milton – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Milton – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Milton-next-Gravesend – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Milton Chapel – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)

Miejscowości w Kanadzie 
 Milton – miejscowość w Ontario

Miejscowości w Australii 
 Milton – miejscowość w stanie Nowa Południowa Walia

Miejscowości w Nowej Zelandii 
 Milton

Osoby 
 John Milton (1608–1674) – poeta i pisarz angielski
 Richard Milton – szwedzki pływak
 Milton – właśc. Milton Andrade Vaz Mendes, portugalski piłkarz Othellos Athienou FC

Zobacz też 
 (4332) Milton – planetoida z pasa głównego asteroid
 Weston Milton – stacja kolejowa w północnej dzielnicy miasta Weston-super-Mare w hrabstwie Somerset w Anglii